

Pessoas
Charles Spearman
Baronetes Spearman

Localidades
Spearman (Texas)

Desambiguação